Isaac Kiese Thelin (Örebro, 24 juni 1992) is een Zweedse voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. In 2017 trok RSC Anderlecht hem aan maar hij werd na het seizoen 2017/18 meermaals uitgeleend. In september 2021 vertrok hij definitief naar Baniyas in de Verenigde Arabische Emiraten. Thelin debuteerde in 2014 in het Zweeds voetbalelftal.

Clubcarrière 
Thelin speelde twaalf jaar in de jeugd voor Karlslund IF, waarna hij in 2009 zijn opwachting maakte in het eerste elftal. In 2011 trok de aanvaller naar IFK Norrköping. In drie seizoenen maakte hij zes doelpunten in 48 competitiewedstrijden voor Norrköping. In juli 2014 tekende Thelin bij Malmö FF. Na amper veertien competitiewedstrijden in het shirt van Malmö FF tekende hij in januari 2015 een viereneenhalfjarig contract bij het Franse Girondins Bordeaux. Twee dagen later debuteerde de Zweeds international voor zijn nieuwe club in de Ligue 1, in een uitduel tegen SC Bastia. Begin 2017 werd hij gehuurd door RSC Anderlecht en bij die club ondertekende hij in augustus een vijfjarig contract. In het seizoen 2017/18 speelt Thelin op huurbasis voor Waasland-Beveren.  In de daaropvolgende seizoen werd Thelin verhuurd aan het Duitse Bayer Leverkusen. In 2020/2021 kwam hij uit voor het Zweedse Malmö FF waarmee hij kampioen werd. In het voorjaar van 2021 speelde hij een half seizoen voor het Turkse Kasımpaşa. In september 2021 vertrok Thelin definitief naar Baniyas in de Verenigde Arabische Emiraten voor een contract tot 2025.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Thelin debuteerde op 18 november 2014 in het Zweeds voetbalelftal, in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro. Hij was op dat moment ook nog gerechtigd om uit te komen voor Zweden –21. Daarmee won hij het EK onder 21 van 2015.

Erelijst

Referenties 

Zweeds voetballer